National Hockey Stadium (Milton Keynes) - voormalig hockeystadion in Groot-Brittannië
 National Hockey Stadium (Lahore) - Pakistan
 Malaysia National Hockey Stadium - Kuala Lumpur, Maleisië
 Ireland National Hockey Stadium - University College Dublin, Ierland